Aleksandr Andrejevič Ivanov, ruski slikar
 Aleksandr Konstantinovič Ivanov, ruski dizač utega
 Aleksandr Ivanov (brzi hodač), ruski atletičar
 Aleksandr Ivanov (pjevač), bjeloruski pjevač